Slovo sbírka má více významů:

umění a sběratelství
 muzeální sbírka – soubor sbírkových předmětů muzeální či výstavní povahy
 umělecká sbírka 
 sbírka (hobby) – jiné sbírky vytvořené v rámci sběratelství, např. sbírka známek

charita
 veřejná sbírka – získávání a shromažďování peněz od veřejnosti za účelem dosažení nějakého veřejně prospěšného účelu
 charitativní sbírka – kromě peněz může shromažďovat například oděvy, potraviny, hračky či jiné potřeby

literatura
 básnická sbírka 
 sbírka povídek 
 sbírka úloh (učebnice)

právo
 Sbírka zákonů
 Sbírka mezinárodních smluv
 Sbírka právních předpisů hlavního města Prahy
 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

Externí odkazy